Joegoslavisch handbalteam (mannen)
 Joegoslavisch handbalteam (vrouwen)